Qajar (tribu), tribu turcmana de l'Iran
 Dinastia qajar, nissaga tribal que va governar Pèrsia del 1794 al 1925.